Евге́ний Во́ронов:
 Воронов, Евгений Иванович (?—1868) — режиссёр и актёр, педагог.
 Воронов, Евгений Сергеевич (род. 1986) — российский баскетболист. Примечания